Juju puede referirse a:

 Jùjú, género de música nigeriana popular.
 Juju, software de gestión de orquestación de servicios desarrollada por Canonical Ltd.
 Junior de Barranquilla, equipo de fútbol colombiano que tiene ese apodo.
 Juju, álbum de Siouxsie And The Banshees.